Bataille de Tarifa (1340)
 Siège de Tarifa (1811-1812)